Сейфуль-Мулюк, Сейф Уль-Мулюк или Сейф аль-Малюк (), значения:

Географические названия 
 Сейфуль-Мулюк (озеро) — высокогорное озеро в Пакистане 
 Сейфуль-Мулюк (заповедник) — национальный парк в Пакистане

Имена, персоналии 
 Фарид Сейфуль-Мулюков (1930—2016) — советский журналист-международник

Произведения 
 «Сейфульмулюк» — старинная восточная сказка, восходящая своей сюжетной основой к сказкам «Тысячи и одной ночи».
 «Кыссаи Сейфульмулюк» — поэма среднеазиатского поэта XVI века Меджлиса Бухари.
 «Сейфульмулюк» — опера азербайджанского композитора  Мешади Джамиля Амирова.

См. также